Baszta Rycerska w Bystrzycy Kłodzkiej
 Baszta Rycerska w Warszawie
 Baszta Rycerska w Wodzisławiu Śląskim